Cinzano steht für:

 Cinzano, eine Gemeinde in der italienischen Region Piemont
 Cinzano Vermouth, ein weinhaltiges Getränk